Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Columbus 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Margaret Court per walkover.

Teste di serie 

 Margaret Court (Finale, ritiro per stiramento ad un polpaccio)
 Chris Evert (Campionessa)
 Rosie Casals (semifinali)
 Julie Heldman (semifinali)

 Betty Stöve (quarti di finale)
 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Pam Teeguarden (primo turno)
 Wendy Overton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Columbus 1973